IV Личный чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил в Берлине (Германия) с 4 по 10 апреля 2011 года.

Спортивный объект

Расписание 
UTC+2.

8 апреля
 13:00—13:45 — церемония открытия;
 14:00—16:30 — финал личного многоборья у мужчин;
 19:00—21:00 — финал личного многоборья у женщин;

9 апреля
 13:30—17:00 — финалы в опорном прыжке и на брусьях у женщин и в вольных упражнениях, на коне и кольцах у мужчин.

10 апреля
 13:30—17:00 — финалы на бревне и вольных упражнениях у женщин и в опорном прыжке, перекладине и брусьях у мужчин.

Призёры

Мужчины

Женщины

Соревнования мужчин

Многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Соревнования женщин

Многоборье

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Вольные упражнения

Бревно

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Расписание и результаты 
 Чемпионат на сайте агентства спортивной информации «Весь спорт»

2011
Спортивная гимнастика
Апрель 2011 года
Международные спортивные соревнования в Берлине
Спорт в Германии в 2011 году
Чемпионаты Европы в Германии
Международные соревнования по гимнастике в Германии